Calvera kan syfta på:

 Calvera – en så kallad ensam neutronstjärna

Geografi

Italien 

 Calvera, Basilicata, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza, 

Robotskapade Italienförgreningar